Een verkeersweg:
 N697 (België)
 N697 (Frankrijk)
 N697 (Nederland), zie Provinciale weg 697

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing